Cal Fuster (Arbúcies), masia d'Arbúcies (Selva) 
 Cal Fuster (Castellar de la Ribera), masia de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Cal Fuster de les Figueres, casa de la Pobla de Claramunt (Anoia)
 Cal Fuster (les Pallargues), edifici del poble de les Pallargues, al municipi dels Plans de Sió (Segarra) 
 Cal Fuster (Lladurs), masia de Timoneda, al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Cal Fuster (Navars), masia situada al municipi de Navars (Bages)
 Cal Fuster (Riner), masia de Riner (Solsonès)
 Cal Fuster (Sant Climent de Llobregat),antiga masia, actualment enderrocada, al municipi de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
 Cal Fuster (Teià), obra de Teià (Maresme) 
 Cal Fuster (Vilanova de Meià), casa de Santa Maria de Meià, al municipi de Vilanova de Meià (Noguera)